Haushalt steht für:
 allgemein den Umfang des Wohnraumes und seiner wirtschaftlichen Teile, zur Begriffsgeschichte siehe Haus
 Hauswirtschaft, die häuslichen Tätigkeiten
 Privathaushalt, eine nichtstaatliche Wirtschaftseinheit (privater Konsument) 
 Unternehmenshaushalt, staatlicher oder nichtstaatlicher Betrieb, siehe Unternehmen 
 Öffentlicher Haushalt, zusammenfassende Darstellung der öffentlichen Finanzwirtschaft

Siehe auch:
 Haus Halt
 Ökonomie (Begriffsklärung)